Лос Дураснос има више значења:

 Лос Дураснос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Дураснос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Дураснос (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Дураснос (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Дураснос (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Дураснос (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Дураснос (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Дураснос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Дураснос (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Дураснос (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Дураснос (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Дураснос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Дураснос (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Дураснос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Дураснос (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику